Тарас Владимирович Жирко (, род. 31 января 1961, Львов, Украинская ССР, СССР) — украинский актёр театра и кино, театральный режиссёр. Народный артист Украины (2018), Заслуженный артист Украины (2002).

Биография 
Родился Тарас 31 января 1961 года во Львове.

В 1985 году окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карповича Карпенко-Карого.

С 1988 по 2004 год работал в Львовском украинском драматическом театре имени Марии Заньковецкой.

С 2008 по 2018 год работал в Киевском театре «Сузiрья».

На данный момент работает в Киевском украинском драматическом театре имени Ивана Франко.

Фильмография 
 2018 — Тайный дневник Симона Петлюры —
 2011 — Гайдамака — Климентий Шептицкий
 2008 — Папа напрокат — Максим
 2008 — Владыка Андрей —
 2004 — Железная сотня — отец Кадило
 1998 — Седьмое кольцо колдуньи — Галат
 1997 — Роксолана: Настуня — Еневер
 1997 — Роксолана: Любимая жена Халифа — Еневер
 1991 — Откровение Иоанна Первопечатника — Герасим Смотрицкий

Награды и премии 
 Народный артист Украины (2018).
 Заслуженный артист Украины (2002).
 Лауреат премии имени Ивана Котляревского (1995).

Личная жизнь 
Женат, есть дети.

См. также 
 Список народных артистов Украины

Примечания